2014 Голяма награда на Япония е 30-о за Голямата награда на Япония и петнадесети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 5 октомври 2014 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония